Сино́бу Ао́та (; ) — японская кёрлингистка.

Достижения 
 : золото (, , ), бронза ().
 Зимние Азиатские игры: золото (2003).
 : золото (2000, 2003), серебро (1999, 2001, 2002, 2011), бронза (2004, 2012).
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Азиатских игр по кёрлингу